

События 
 Консулы Имп. Цезарь Марк Аврелий Карин А. и Тит Клавдий Марк Аврелий Аристобул. Консул-суффект (вместо Карина) Имп. Цезарь Гай Аврелий Валерий Диоклетиан А.
 Карин поспешил в Иллирик. Он разбил Сабина Юлиана, стремившегося захватить власть. В битве при Марге Карин разбил Диоклетиана, но, преследуя его, был убит солдатами.
 285—305 — Император Рима Максимиан Геркулий, Марк Аврелий Валерий (ок. 250-310).
 В Галлию Диоклетиан направляет с неограниченной властью цезаря Максимиана. В Галлии он разбил врагов, частью рассеял, а частью захватил в плен. Взятие крепости багаудов на Марне. Менапиец Караузий, отличившийся в войне, поставлен во главе флота, набиравшегося против германцев.
 Муюн Хой взял столицу Фуюй. Царь покончил с собой, а его сын бежал на восток, в Воцзюй.
 285—289 — Муюн Хой вёл активную войну против Китая и княжества Юйвень (союзного с Цзинь).
 Конфуцианство принесено в Японию.

Родились 
 Анисия Солунская

Скончались 
 Юлиан, Марк Аврелий

См. также